No confundir con Bennett, Bennet o Benett

Benet o Benét puede hacer referencia a:

Personas 
 Brenda Benet (1945–1982), actriz estadounidense.
 Christie Benet (1879–1951), político estadounidense.
 Eric Benét (1966—), cantante estadounidense.
 Juan Benet (1927–1993), escritor español.
 JonBenét Ramsey (1990–1996), niña estadounidense asesinada en 1996.
 Mordecai Benet (1753–1829)talmudista de Moravia.
 Stephen Vincent Benét (1898–1943), escritor estadounidense.
 Sula Benet (20th c.), antropólogo polaco.
 William Rose Benét (1886–1950), escritor estadounidense.
 Wilo Benet, chef puertorriqueño.

Otros 
 Benet (Vendée), una localidad francesa.
 Benet Laboratories, centro de investigación tecnológica de la U.S. Army.
 Benet's Reader's Encyclopedia, enciclopedia de 1948 dedicada a la literatura mundial.
 St Benet Paul's Wharf, iglesia galesa de la ciudad de Londres.